Älvros kan syfta på:

 Älvros socken – en socken i Härjedalen
 Älvros landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1951
 Älvros församling – en tidigare församling i Härnösands stift –2006
 Älvros gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Älvros
 Älvros nya kyrka – en kyrkobyggnad i Älvros
 Älvros distrikt – ett distrikt i Härjedalens kommun och Jämtlands län
 Älvros – en småort i Älvros distrikt och kyrkbyn i Älvros socken
 Älvros skans – en skans vid Rismyr